Yu Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wei Xian (härad i Kina, Hebei, lat 39,86, long 114,71), 
 Yu Xian (härad i Kina), Shanxi, 
 Yuzhou Shi, härad, Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar